La Gaceta de los Negocios, diari digital espanyol de tendència conservadora i de temàtica econòmica i política, que pertany al Grupo Intereconomía
 La Gaceta o Gaceta de Madrid, publicació periòdica oficial editada a la ciutat espanyola de Madrid entre 1697 i 1936
 La Gaceta Literaria, revista cultural publicada a Madrid entre 1927 i 1932
 La Gaceta Deportiva , publicació de premsa esportiva publicada a Barcelona els anys 1928 i 29 
 La Gaceta de Cataluña, diari de tendència política republicana publicat en castellà a Barcelona entre el 1878 i 1883
 Gaceta de Galicia, diari que es va editar a Santiago de Compostel·la entre 1879 i 1918